Escamilla steht für:
 Escamilla (Guadalajara), Ort in der Provinz Guadalajara, Spanien

Escamilla ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Escamilla (* 1998), spanische Volleyballspielerin
 Fernando Escamilla Márquez (1939–2007), mexikanischer Botschafter
 Itzan Escamilla (* 1997), spanischer Schauspieler
 Teodoro Escamilla (1940–1997), spanischer Kameramann